

Населені пункти та їхні частини
 Поток — село в гміні Влоцлавек Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Поток — село в гміні Рики Рицького повіту Люблінського воєводства
 Поток — село в гміні Пшевуз Жарського повіту Любуського воєводства
 Поток — село в гміні Злочев Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Поток — село в гміні Бедльно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Потік (Поток) — село в гміні Єдліче Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Поток — село в гміні Ожарув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Поток — село в гміні Шидлув Сташовського повіту Свентокшиського воєводства

 Поток — частина міста Рабка-Здруй в Новотарзькому повіті Малопольського воєводства
 Поток — частина міста Новий Торг у Новотарзькому повіті Малопольського воєводства
 Поток — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві
 Поток — частина міста Березів у Березівському повіті Підкарпатського воєводства
 Поток — частина села Поток-Сендеркі в гміні Краснобруд Замойського повіту Люблінського воєводства
 Поток — частина села Ющин у гміні Макув-Подгалянський Суського повіту Малопольського воєводства
 Поток — частина села Тенчин у гміні Любень Мисьленицького повіту Малопольського воєводства
 Поток — частина села Осек у гміні Осек Освенцимського повіту Малопольського воєводства
 Поток — частина села Бонча-Куніна в гміні Навойова Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Поток — частина села Воля-Піскуліна в гміні Лонцько Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Поток — частина села Поремба-Жеґоти в гміні Альверня Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Поток — частина села Недзьведзь у гміні Недзьведзь Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Поток — частина села Бжезьниця в гміні Бжезьниця Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Поток — частина села Маньови в гміні Чорштин Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Поток — частина села Засань у гміні Мисьленіце Мисьленицького повіту Малопольського воєводства
 Поток — частина села Тильманова в гміні Охотниця-Дольна Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Поток — частина села Щава в гміні Камениця Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Поток — частина села Возьники в гміні Томіце Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Поток — частина села Тарґаниці в гміні Андрихув Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Поток — частина села Кнурув у гміні Новий Тарг Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Поток — частина села Йодлувка-Туховська в гміні Тухув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Поток — частина села Лентовня в гміні Йорданув Суського повіту Малопольського воєводства
 Поток — частина села Гомжиська в гміні Навойова Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Поток — частина села Тарнава в гміні Лапанув Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Поток — частина села Юркув у гміні Добра Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Поток — частина села Хотиня в гміні Соболев Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Поток — частина села Ґліник-Середній в гміні Фриштак Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Поток — частина села Уляниця в гміні Динів Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Поток — частина села Костева (Коштова) в гміні Дубецько Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Поток — частина села Воля-Барановська в гміні Баранув-Сандомерський Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Поток — частина села Пересітниця (Пшисетниця) в гміні Березів Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Поток — частина села Лубно в гміні Динів Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Поток — частина села Глідно (Глудно) в гміні Нозджець Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Поток — частина села Любатова в гміні Івонич-Здруй Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Поток — частина села Драґанова в гміні Хоркувка Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Поток — частина села Ґольцова в гміні Домарадз Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Поток — частина села Важиці в гміні Ясло Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Поток — частина села Пйонткова в гміні Блажова Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Поток — частина села Мацьківка (Мацькувка) в гміні Заріччя Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Поток — частина села Суль у гміні Райча Живецького повіту Сілезького воєводства
 Поток — частина села Лешна-Ґурна в гміні Ґолешув Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Поток — частина села Ценцина в гміні Венґерська Ґурка Живецького повіту Сілезького воєводства
 Поток — колонія в гміні Собене-Єзьори Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Поток — осада в гміні Мястко Битівського повіту Поморського воєводства
 Поток — осада в гміні Єнджеюв Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Поток — лісова осада в гміні Тушин Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства

Поток — село у повіті Караш-Северін.

Поток — село, громада округу Ружомберок, Жилінський край.

Примітки

Див. також 
 Потік